Laura Facchi (1971) – scrittrice italiana
 Gaetano Facchi (1812-1895) – imprenditore e politico italiano
 Sergio Facchi (1953) –  ex calciatore italiano